Wortherkunft:
 von französisch frise

Wissenschaft und Technik:
 Architektur:
 Fries, ein Schmuckband auf einer Mauer
 Längsfries und Querfries, Rahmenbestandteile im Türblatt
 Friesgruppe in der Geometrie
 Fries oder Friese (Stoff), ein flauschartiges wolliges Mischgewebe

Familienname:
 Namensträger siehe Fries (Familienname)
 Fries (Adelsgeschlecht), alemannische Adelsfamilie

Ortsname:
 Fries (Virginia), Stadt in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Fries-Umlagerung (chemische Reaktion)
 Mount Fries, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Friese
 Friess
 Frieß
 Friesz
 Fris
 Friis
 Vries